Le tournoi de tennis de Salt Lake City est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984 se dispute du 10 au .

Yvonne Vermaak remporte le simple dames. En finale, elle bat Terry Holladay, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Minter et Elizabeth Minter.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Salt Lake City
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Salt Lake City
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en septembre 1984